Алтайское — название населённых пунктов и гидроним:

Казахстан 
 Алтайское — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Алтайское — село в Алтайском крае, административный центр Алтайского района.
 Алтайское — село в Табунском районе Алтайского края.
 Алтайское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Алтайское — озеро в Алтайском районе Хакасии.

См. также 
 Алтай (значения)
 Алтайский